Безель (значения):

 Безель — поворотное кольцо на циферблате часов.

Фамилия 
 Безель, Яков Владимирович (род. 1938) — советский и российский учёный.

См. также 
 Бёзель